Filmes
 Once Upon a Time (filme de 1918), produção britânica muda dirigida por Thomas Bentley
 Once Upon a Time (filme de 1944), com Cary Grant
 Once Upon a Time (filme de 1994), produção tailandesa
 Once Upon a Time (filme de 2008), produção sul-coreana
 Once Upon a Time (filme de 2013), animação indiana
 Once Upon a Time (filme de 2017), produção chinesa

Música
Once Upon a Time (álbum de Donna Summer)
Once Upon a Time (álbum de Simple Minds)

Televisão
Once Upon a Time (série de televisão)